Cinenova, un organisme sans but lucratif assurant la distribution de films réalisés par des femmes créé en 1991
 CineNova, une chaîne de télévision payante néerlandaise créée en 2000